Boomin’ Words from Hell — дебютный альбом хип-хоп музыканта Esham. Впервые он был выпущен в 1989 году, когда рэперу было всего 16 лет, и был переиздан в 1990 году.

Лирические темы 
Альбом был записан в то время когда Детройт переживал потрясения. Ишем комментировал это как «Мы ссылались на улицы Детройта как „Ад“ на этой записи. Так вот мои идеи пришли оттуда.»

Релиз 
Альбом был выпущен в 1989 году. Тогда Смиту было всего 16 лет. После первоначального выпуска альбома Смит совместно со своим старшим братом Джеймсом основали лейбл Reel Life Productions. На этом лейбле в 1990 году альбом был переиздан с альтернативным трек-листом.

Оценка 
По словам Ишема, лирическое содержание альбома было настолько мрачное, что альбом стал предметом многих слухов: «Люди получили первый альбом, и они бы выдумывали разные истории. Они попадают в аварии, потому что я играл, что ленты. Это было не так, мы помогали себе, когда мы описывали то что было в головах людей. Это не должно шокировать людей, хотя это одинаково и с этим чтобы получить людей, вовлечённых в то, что мы делаем. Мы должны были привлечь внимание людей. Мы хотели сказать много вещей, которые люди хотели сказать, но не сказали. Мы говорили о многих политических и социалистических вопросах, о которых люди не хотели говорить.»

Ишему было трудно развивать поклонников, потому что многие списали темное содержание его текстов и изображений в качестве ударного значения, в то время хип-хоп не мог подключиться к альбому из-за влияний Смита на Хеви-метал. Рецензент Allmusica Jason Birchmeier пишет, что «многие песни здесь довольно посредственные по отношению к последующим работам Ишема, но здесь есть несколько „драгоценных камней“, которые предвещают содержание его следующих работ».

Список композиций

Участники записи 
 Эшем — программирование, продюсер, инженер, мастеринг
 Майк Э. Кларк — инженер, клавишные
 Грег Рейли — мастеринг
 Джеймс Смит — исполнительный продюсер

Примечания 

Альбомы Esham
Альбомы, выпущенные самостоятельно
Альбомы Reel Life Productions
Дебютные альбомы 1989 года